Ban:
 Ban je naslov visokog državnog dostojanstvenika u Hrvatskoj
 Ban Zhao (45-116), bila je kineska povjesničarka
 Ban Ki-mun (*1944.), južnokorejski diplomat, aktualni je glavni tajnik UN-a
 Danijel Ban (1857. – 1939.), ljetopisac, franjevac i provincijal Bosne Srebrene
 Hrvoslav Ban (1924. – 2000.), hrvatski prozaist i dramski pisac
 Marijan Ban (*1963.), hrvatski pjesnik i glazbenik
 Mitrofan Ban (1841. — 1920.), mitropolit i poglavar Crnogorske pravoslavne Crkve
 Nenad Ban (*1966.), hrvatski znanstvenik
 Olga Ban (1926. – 1943.) je Jugoslovensko antifašistica, Narodni heroji Jugoslavije
 Rafajlo Ban, hrvatski gimnastičar
 Supruga Ban (cca. 48. pr. Kr.? — cca. 6. pr. Kr.) bila je kineska pjesnikinja
 Tinacu Ban (*1973.) je japanski slikar
 Zoran Ban (*1973.) je hrvatski nogometaš